Gusmão (bairro de Eunápolis)
 Gusmão, versão portuguesa do sobrenome espanhol Guzmán

Pessoas
Alexandre de Gusmão
Bartolomeu de Gusmão
Joana de Gusmão
João Peres de Gusmão
Kirsty Sword Gusmão